Jurij Aleksejevič Hmiljov (), ruski hokejist, * 9. avgust 1964, Moskva, Rusija.

Hmiljov je v sovjetski ligi igral za klub Krila Sovjetov, skupno je na 456-ih prvenstvenih tekmah dosegel 163 golov, v drugem delu kariere pa je igral v ZDA, tudi za NHL kluba Buffalo Sabres in St. Louis Blues. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlato medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo, za rusko reprezentanco pa je nastopil na enem Svetovnem prvenstvu. Za ob reprezentanci je skupno nastopil na 95-ih tekmah, na katerih je dosegel osemnajst golov.

Pregled kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 51
| 9
| 7
| 16
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 43
| 7
| 8
| 15
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 2
| 7
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 30
| 11
| 4
| 15
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 24
| 9
| 33
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 15
| 15
| 30
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 48
| 21
| 8
| 29
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 16
| 18
| 34
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 44
| 14
| 13
| 27
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 45
| 25
| 14
| 39
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 91/92
|
| 36
| 15
| 15
| 30
|
| 20
|
| 6
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 4
| 6
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 92/93
|
| 68
| 20
| 19
| 39
|
| 28
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 93/94
|
| 72
| 27
| 31
| 58
|
| 49
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|-
| Soviet Wings
| IHL
| 94/95
|
| 15
| 2
| 2
| 4
| -16
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 8
| 17
| 25
|
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 95/96
|
| 66
| 8
| 20
| 28
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 95/96
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 96/97
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Rafales
| IHL
| 96/97
|
| 15
| 1
| 7
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 96/97
|
| 52
| 5
| 19
| 24
|
| 43
|
| 22
| 6
| 7
| 13
|
| 12
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 17
| 5
| 6
| 11
|
| 2
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 98/99
|
| 48
| 12
| 21
| 33
|
| 19
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 897
| bgcolor="#7FFF00" | 260
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | 539
| bgcolor="#7FFF00" | -12
| bgcolor="#7FFF00" | 507
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Soviet Wings
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Quebec Rafales
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti St. John's Maple Leafs
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih